Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Zwickau tabellarisch und grafisch wieder.

Einwohnerentwicklung 

Die Einwohnerzahl von Zwickau stieg im Mittelalter und der frühen Neuzeit nur langsam. Durch die zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte ging sie immer wieder zurück. So starben beim Ausbruch der Pest 1472 über 1.600 Menschen, 1611 forderte die Pest 1.100 Tote. Infolge des Dreißigjährigen Krieges zwischen 1618 und 1648 sank die Bevölkerungszahl erheblich. Im Jahre 1633 suchte die Seuche Zwickau erneut heim. Diesmal starben 1.900 Menschen. 1682 forderte die Pest über 1.000 Todesopfer. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Lebten um 1800 ungefähr 4.000 Menschen in der Stadt, so waren es um 1900 schon 56.000.

Die Einwohnerzahl der Stadt Zwickau überschritt durch die Eingemeindung von Planitz (22.513 Einwohner im Jahr 1939) und Oberhohndorf am 1. Januar 1944 die Grenze von 100.000, wodurch sie zur Großstadt wurde. Um 1950 erreichte die Bevölkerungszahl mit rund 140.000 ihren historischen Höchststand.

Seit Ende 1989 ist Zwickau von einem starken Rückgang der Einwohnerzahl betroffen. So verlor die Stadt – gemessen am heutigen Gebietsstand – zwischen 1990 und 2009 mehr als 25 Prozent ihrer Einwohner. Trotz zahlreicher Eingemeindungen ländlicher Orte in den 1990er Jahren – die Fläche des Stadtgebiets wuchs zwischen 1992 und 2000 um etwa 80 Prozent an – konnte der negative Bevölkerungstrend nicht gestoppt werden, so dass die Einwohnerzahl der Stadt im Jahr 1998 und dann erneut im Oktober 2003 unter die Grenze von 100.000 fiel.

Der jährliche Bevölkerungsrückgang der Jahre 2000 bis 2008 betrug durchschnittlich ungefähr 1.000 Einwohner. In Bevölkerungsprognosen (Stand 2006) geht das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen davon aus, dass im Jahre 2020 nur noch zwischen 82.000 und 85.000 Menschen in der Stadt leben werden (bezogen auf den derzeitigen Gebietsstand von 102,54 km2).

Am 30. Juni 2009 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ von Zwickau nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen genau 94.400 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern).

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1800 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1944), der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik (1945 bis 1989) und des Statistischen Landesamtes (ab 1990). Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1470 bis 1944 

¹ Volkszählungsergebnis

Von 1945 bis 1989 

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Staatliche Zentralverwaltung für Statistik

Ab 1990 

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

¹ Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Zensusergebnisse vom 9. Mai 2011

Bevölkerungsprognose 

Die Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Demographischer Wandel, liefert Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl von 2.959 Kommunen in Deutschland (Publikation Januar 2006).
Für Zwickau wird ein Rückgang der Bevölkerung zwischen 2003 und 2020 um 11,6 Prozent (11.602 Personen) vorausgesagt.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2003–2020, Prognose für Zwickau (Hauptwohnsitze):

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Bevölkerungsstruktur 

Quelle: Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Zwickau

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Gesamtbevölkerung und die einzelner Altersgruppen von 1990 bis 2008. Alle Daten stammen vom 1. Januar eines Jahres.

Quelle: Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Zwickau

Literatur 

 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 1890 ff.
 Staatliche Zentralverwaltung für Statistik (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch der Deutschen Demokratischen Republik, 1955–1989

Einzelnachweise 

Zwickauer Geschichte
Zwickau
Zwickau
Gesellschaft (Sachsen)